Jean Baptiste Racine – francuski pisarz

Miejscowości w USA:
 Racine – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Racine – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Racine – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Racine – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Boone
Gminy w USA:
 Racine (ang. Racine Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Racine (ang. Racine Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Racine (ang. Racine County) – w stanie Wisconsin